Суперкубок Італії з футболу 2019 — 32-й розіграш турніру. Матч відбувся 22 грудня 2019 року між чемпіоном Італії «Ювентусом» та володарем кубка Італії «Лаціо».

Матч

Деталі

Джерела 
 Матч на soccerway

2019
Італія
Матчі ФК «Ювентус»
Матчі ФК «Лаціо»
Грудень 2019
2019 в італійському спорті